

Geografia 
 Haar – comune, sobborgo orientale di Monaco di Baviera

Persone 
 Alfréd Haar –  matematico ungherese noto per la misura di Haar e la wavelet Haar
 Lars van der Haar – ciclocrossista e ciclista su strada olandese
 Móric Haár – calciatore ungherese di origine ebraica, vittima dell'Olocausto

Altro 
 Castello De Haar – castello nel villaggio di Haarzuilens,comune di Utrecht, Paesi Bassi